Кашта́нівка (до 1945 року — Тотман, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.